Тамика Мария Уильямс (; по мужу Реймонд (); затем Джетер (); род. 12 апреля 1980 года в Дейтоне, Огайо) — американская профессиональная баскетболистка, выступала в женской национальной баскетбольной ассоциации. Она была выбрана на драфте ВНБА 2002 года в первом раунде под общим шестым номером клубом «Миннесота Линкс». Играла на позиции тяжёлого форварда. После окончания университета вошла в тренерский штаб команды NCAA «Огайо Стэйт Баккайс», а в межсезонье играла в женской НБА. В настоящее время является ассистентом главного тренера студенческой команды «Пенн Стэйт Леди Лайонс».

Ранние годы 
Тамика Уильямс родилась 12 апреля 1980 года в городе Дейтон (штат Огайо), училась же она там же в средней школе Шаминад-Джулиенн, в которой выступала за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Тренерская карьера

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте WNBA.com
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com
 Профайл ассистента главного тренера на сайте ukathletics.com

Баскетболисты США
Игроки «Миннесота Линкс»
Игроки «Коннектикут Сан»
Баскетбольные тренеры США
Выпускники Коннектикутского университета
Игроки Коннектикут Хаскис (баскетбол, женщины)